Se også 669 (tal)

Begivenheder

Født

Dødsfald

Eksterne henvisninger 

 
69
Artikler om enkelte år